Maria Papagianni ist der Name folgender Personen:

* Maria Papagianni (* 1964), griechische Autorin, siehe Maria Papayanni
 Maria Tziatzi-Papagianni (* 1965), griechische Byzantinistin und Gräzistin